Paisana Jacinta puede referirse a:
 La paisana Jacinta, teleserie peruana;
 Los cuentos de la paisana Jacinta, miniserie infantil emitida el 2002 por Frecuencia Latina;
 Jacinta Chinchaysuyo, personaje de la teleserie mencionada;
 La paisana Jacinta en búsqueda de Wasaberto, película peruana del 2017.